Chroust ist der Familienname folgender Personen:

 Anton-Hermann Chroust (1907–1982), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Anton Chroust (1864–1945), deutscher Historiker, Vater von Anton-Hermann Chroust
 Gerhard Chroust (* 1941), österreichischer Informatiker und emeritierter Universitätsprofessor an der Johannes Kepler Universität in Linz